KZT steht für:

 die kasachische Währung Tenge
 Kurzzeittherapie, eine Form der Psychotherapie

Abkürzung